Оясте () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Оясте, Калью (род. 1961) — эстонский биатлонист и тренер. Бронзовый призер чемпионата мира
 Оясте, Трийн (род. 1990) — эстонская лыжница